Live-Evil é um álbum de Miles Davis.

Faixas
Todas as faixas compostas por Miles Davis, exceto onde notado.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1971